Gillan může být:

Geografický pojem 
 Gillan (Cornwall), Anglie

Příjmení osob 
 Audrey Gillan, britská novinářka a scenáristka
 Cheryl Gillan (* 1952), velšský politik
 Chester Gillan (* 1943), kanadský politik
 Felix Gillan (1904 – 1986), skotský fotbalista
 Ian Gillan (* 1945), britský hudebník
 James Gillan (* 1975), britský herec
 Karen Gillan (* 1987), skotská herečka
 Kim Gillan (* 1951), americká politička ze státu Montana
 Lisa Roberts Gillan (* 1965), americká herečka a producentka
 Mario Mazziotti Gillan (* 1940), americký básník
 Robert Gillan (1787–1879), skotský politik a ministr

Hudba 
 Gillan, rocková hudební skupina
 Gillan (album), její debudové album
 Ian Gillan Band, jazz-rocková hudební skupina

Rozcestníky - příjmení